Хармсдорф може бити:

 Хармсдорф (Источни Холштајн), општина у округу Остхолштајн, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Хармсдорф (Лауенбург), општина у округу Херцогтум Лауенбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.